Métrique peut désigner :
 Métrique (logiciel)
 Métrique (routage)
 En littérature :
Métrique (poésie)
Prose métrique
Chant (métrique)
Métrique arabe
 En mathématiques et en physique :
 Espace métrique
Métrique (physique)
Métrique de Carnot-Carathéodory
Métrique de Kasner
 Métrique de Fubini-Study
Métrique de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker, en cosmologie
 Métrique de Poincaré
 Métrique riemannienne
 Tenseur métrique et tenseur métrique inverse
En liaison avec la théorie de la relativité d'Albert Einstein :
 Métrique d'Alcubierre
 Métrique de Kerr-Schild
 Métrique de Kruskal-Szekeres
 Métrique de Minkowski
 Métrique de Schwarzschild

Métrique (management), une mesure quantitative de la performance des organisations ou divisions des entreprises.

 Métrique (musique)
 Le système métrique est une dénomination commune du Système international d'unités, basé notamment sur le mètre.
 Le filetage métrique est un filetage qui part d'un triangle équilatéral.
 Une voie métrique est une voie de chemin de fer avec écartement de  entre les rails.